Paracirrhites är ett släkte av fiskar. Paracirrhites ingår i familjen Cirrhitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Paracirrhites